Walter Lewis Baily Junior (Waynesburg, Pennsylvania,  – Northbrook, Illinois, ) foi um matemático estadunidense.

Foi palestrante convidado do Congresso Internacional de Matemáticos em Estocolmo (1962 - On the moduli of abelian varieties with multiplications from an order in a totally real number field).

Obras
com Borel On the compactification of arithmetically defined quotients of bounded symmetric domains, Bull. Amer. Math. Soc., Volume 70, 1964, p. 588–593
com Borel Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains, Annals of Mathematics, Volume 84, 1966, p. 442–528
Baily On Satake's compactification of , Amer. J. Math. , 80 (1958) 348–364
On the Hilbert–Siegel modular space, Amer. J. Math. , 81 (1959),  846–874
On the orbit spaces of arithmetic groups, in: Arithmetical Algebraic Geometry (Proc. Conf. Purdue Univ., 1963) , Harper and Row (1965), 4–10
On compactifications of orbit spaces of arithmetic discontinuous groups acting on bounded symmetric domains, in: Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups, Proc. Symp. Pure Math. , 9 , Amer. Math. Soc. (1966), 281–295

Ligações externas
Autoren-Profil in der Datenbank zbMATH

Professores da Universidade de Chicago
Matemáticos dos Estados Unidos do século XX